— компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр.

История 
Компания была основана 6 марта 2000 года бывшими сотрудниками SNK и Capcom, включая создателей серии игр Street Fighter — Такаси Нисиямой и Хироси Мацумото. 218 сотрудниками за всё время были разработаны такие игры, как трилогия Dragon Ball Z: Budokai и серия игр Sonic the Hedgehog для Game Boy Advance и Nintendo DS. Кроме того, совместно с компанией Namco Tales Studio для Nintendo DS была создана игра Tales of the Tempest, а в сотрудничестве с Capcom — Street Fighter IV.

Список игр, разработанных компанией

Аркадный автомат

Taito Type X2 
 Street Fighter IV (совместно с Capcom)
 Super Street Fighter IV (совместно с Capcom)

Atomiswave 
 Demolish Fist
 Premier Eleven (ограниченный релиз)
 The Rumble Fish
 The Rumble Fish 2

Game Boy Advance 
 Digimon Battle Spirit
 Digimon Battle Spirit 2
 Dragon Ball: Advanced Adventure
 Mobile Suit Gundam Seed: Tomo to Kimi to Senjou De
 One Piece
 Sonic Advance (совместно с Sonic Team)
 Sonic Advance 2 (совместно с Sonic Team)
 Sonic Advance 3 (совместно с Sonic Team)

Nintendo DS 
 Crash Boom Bang!
 Draglade
 Mossman Goes Nice
 Draglade 2 Tales of the Tempest Fat Hank's Special Pinball Teeth! Sonic Rush (совместно с Sonic Team)
 Sonic Rush Adventure (совместно с Sonic Team)
 Skeleton Bones DS Rosario + Vampire Tanabata no Mishi Yokai Gaikui Bleach DS 4th Flame Bringer Sonic Colors (совместно с Sonic Team)

 Nintendo GameCube 
 Dragon Ball Z: Budokai (DragonBall Z в Японии)
 Dragon Ball Z: Budokai 2 (DragonBall Z 2 в Японии)

 Nintendo 3DS 
 Super Monkey Ball 3D (совместно с Amusement Vision)
 Super Street Fighter IV: 3D Edition (совместно с Capcom)
 Sonic Generations (совместно с Sonic Team)
 Sonic Lost World Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 Neo Geo Pocket Color 
 Sonic the Hedgehog Pocket Adventure SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium PlayStation 
 Inuyasha: A Feudal Fairy Tale Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen Shaman King: Spirit of Shamans PlayStation 2 
 Dragon Ball Z: Budokai (DragonBall Z в Японии)
 Dragon Ball Z: Budokai 2 (DragonBall Z 2 в Японии)
 Dragon Ball Z: Budokai 3 (DragonBall Z 3 в Японии)
 Dragon Ball Z: Infinite World Gunslinger Girl Volume I to III Saint Seiya: The Sanctuary Saint Seiya: The Hades Seven Samurai 20XX Shaman King: Funbari Spirits The Rumble Fish Sonic Unleashed (дневные уровни)
 Yū Yū Hakusho Forever The Battle of Yū Yū Hakusho: Shitō! Ankoku Bujutsu Kai PlayStation 3 
 Dragon Ball Z: Burst Limit Saint Seiya Chronicle Street Fighter IV (совместно с Capcom)
 Super Street Fighter IV (совместно с Capcom)
 Sonic the Hedgehog 4: Episode I (совместно с Sonic Team)
 Street Fighter X Tekken (совместно с Capcom)
 Sonic the Hedgehog 4: Episode II (совместно с Sonic Team)
 Saint Seiya: Brave Soldiers Dragon Ball XenoVerse PlayStation 4 
 Dragon Ball XenoVerse Street Fighter V (совместно с Capcom)

 PlayStation Vita 
 Street Fighter X Tekken (совместно с Capcom)
 Freedom Wars (совместно с SCE Japan Studio и Shift)

 PlayStation Portable 
 Dragon Ball Z: Shin Budokai Dragon Ball Z: Shin Budokai — Another Road Dragonball Evolution Xbox 
 Spikeout: Battle Street (совместно с Amusement Vision)

 Xbox 360 
 Mobile Ops: The One Year War  Dragon Ball Z: Burst Limit Street Fighter IV (совместно с Capcom)
 Super Street Fighter IV (совместно с Capcom)
 Sonic the Hedgehog 4: Episode I (совместно с Sonic Team)
 Street Fighter X Tekken (совместно с Capcom)
 Sonic the Hedgehog 4: Episode II (совместно с Sonic Team)
 Dragon Ball XenoVerse Xbox One 
 Dragon Ball XenoVerse Персональный компьютер 
 Universal Century — Gundam Online: Dawn Of Australia Street Fighter IV (совместно с Capcom)
 Super Street Fighter IV: Arcade Edition (совместно с Capcom)
 Sonic the Hedgehog 4: Episode I (совместно с Sonic Team)
 Sonic the Hedgehog 4: Episode II (совместно с Sonic Team)
 Dragon Ball XenoVerse Street Fighter V (совместно с Capcom)

 Wii 
 Sonic Unleashed (дневные уровни)
 Sonic the Hedgehog 4: Episode I (совместно с Sonic Team)

 Планшетные компьютеры 
 Sonic the Hedgehog 4: Episode I (совместно с Sonic Team)
 Sonic the Hedgehog 4: Episode II'' (совместно с Sonic Team)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 
 Сайт компании Safari Games 
 Список игр, разработанных Dimps
 Профиль Dimps  на сайте MobyGames

Компании, основанные в 2000 году
Производители компьютерных игр Японии
Производители компьютерных игр по алфавиту